Футбольный матч между сборными командами Боливии и Аргентины прошёл 1 апреля 2009 года. Он проходил в Ла-Пасе, на стадионе имени Эрнандо Силеса и являлся матчем 12-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2010 года в зоне Южной Америки.

Сборная Боливии одержала историческую победу над двукратными чемпионами мира из Аргентины со счётом 6:1, что стало одной из крупнейших побед Боливии и одним из крупнейших поражений Аргентины. Боливийцы одержали свою самую крупную победу над «альбиселестой», а аргентинцы впервые с 1958 года проиграли со счётом 6:1 (на чемпионате мира 1958 года с таким же счётом они проиграли Чехословакии).

Перед игрой 
В последней своей встрече аргентинцы разгромили на стадионе «Монументаль Ривер Плейт» Венесуэлу со счётом 4:1 (забивали Лионель Месси, Карлос Тевес, Макси Родригес и Серхио Агуэро). В свою очередь, сборная Боливии проиграла колумбийцам со счётом 0:2 в гостях. Аргентина занимала второе место в турнирной таблице с 19 очками, уступая только Парагваю. Боливийцы занимали девятое, предпоследнее место с 9 очками, опережая только перуанцев. Для сборной Аргентины матч был важен тем, что Диего Марадона, тренер аргентинцев, проводил свою вторую официальную игру в качестве тренера. Всего же Диего руководил своей сборной в товарищеских встречах против Шотландии и Франции и единственной официальной встрече с Венесуэлой. Последняя встреча между Боливией и Аргентиной проходила 17 ноября 2007 года, и тогда аргентинцы выиграли со счётом 3:0.

Отборочный турнир чемпионата мира ФИФА 2010 в зоне КОНМЕБОЛ 

Таблица перед игрой

Стадион «Эрнандо Силес» 
Стадион «Эрнандо Силес» является крупнейшим стадионом в Ла-Пасе и Боливии. Вместимость составляет 41 тысячу человек. Арена была названа в честь 25-го президента Боливии, Эрнандо Силеса Рейеса. Стадион расположен на высоте 3077 метров над уровнем моря и является самым высоким стадионом в мире. Именно на нём была одержана известная победа Боливии над Бразилией в 1993 году в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 1994. Боливийцы смогли отправиться на чемпионат, обыграв в решающей встрече его будущих победителей. Выход на чемпионат мира 1994 является последним участием на данный момент сборной Боливии в крупнейшем мировом футбольном соревновании.

По правилам ФИФА, проводить игры на такой высоте строго запрещено: 27 июня 2007 года на очередном совещании ФИФА постановила проводить игры на высоте не более 3000 метров. Однако на следующий день после уговоров боливийцев ФИФА сделала небольшое исключение, разрешив им проводить встречи на стадионе имени Эрнандо Силеса. Боливийцы утверждали, что не будут играть те матчи, в которых они являются номинальными хозяевами поля, в других странах и на нейтральных полях. Просьбу боливийцев поддержал даже будущий наставник аргентинцев Диего Марадона, который заявил, что условия игры на такой высоте ничуть не хуже обычных, а решающее слово в поддержку Федерации футбола Боливии высказал и президент страны Эво Моралес.

Матч 
 Ссылки на анализ игры:

Примечания

Ссылки 
 Какая боль. Боливия — Аргентина — 6:1
 Статистика игры и комментарии фанатов на сайте Чемпионат. Ру
 Видео всех голов на YouTube

Матчи сборной Аргентины по футболу
Матчи сборной Боливии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2010
Футбол в Южной Америке в 2009 году
События 1 апреля
Апрель 2009 года
2009 год в Боливии
Международные соревнования по футболу в Боливии
Спорт в Ла-Пасе